По данным Henley Visa Restrictions Index 2014 по состоянию на 20 мая 2014 года граждане США могут посетить без визы или получить визу по прибытии в 175 из 219 стран и территорий. Таким образом, страна занимает первую строчку в рейтинге свободы путешествий наряду с Великобританией, Германией, Финляндией и Швецией. Чтобы посетить другие страны или остаться на длительный срок, гражданам США может понадобиться виза.

Карта визовых требований

Африка

Азия

Северная, Центральная и Южная Америка

Карибский бассейн

Европа

Океания

См. также 
 Виза
 Безвизовый режим
 Визовая политика США
 Паспорт гражданина США

Примечания 

США
Внешняя политика США